Ероика Сиудад де Ехутла де Креспо има више значења:

 Општина Ероика Сиудад де Ехутла де Креспо (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Ероика Сиудад де Ехутла де Креспо (Ероика Сиудад де Ехутла де Креспо, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику